Tringa je rod slukovitých ptáků. Český název je vodouš. Rod zavedl již v roce 1758 Carl Linné. Rodové jméno Tringa je nové latinské jméno, které dal v roce 1599 italský přírodovědec Ulisse Aldrovandi vodoušovi kropenatému. Jsou to převážně sladkovodní ptáci, často s pestře zbarvenýma nohama, což se odráží v anglických názvech šesti druhů, stejně jako v druhových názvech dvou z nich a vodouše kropenatého.

Druhy 
Rod Tringa zahrnuje 13 recentních druhů:
 Tringa brevipes (Vieillot, 1816) – vodouš říční
 Tringa erythropus (Pallas, 1764) – vodouš tmavý
 Tringa flavipes (J. F. Gmelin, 1789) – vodouš žlutonohý
 Tringa glareola Linnaeus, 1758 – vodouš bahenní
 Tringa guttifer (Nordmann, 1835) – vodouš ochotský
 Tringa incana (Gmelin, 1789) – vodouš aljašský
 Tringa melanoleuca (J. F. Gmelin, 1789) – vodouš velký
 Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) – vodouš šedý
 Tringa ochropus Linnaeus, 1758 – vodouš kropenatý
 Tringa semipalmata (Gmelin, 1789) – vodouš břehoušovitý
 Tringa solitaria A. Wilson, 1813 – vodouš samotářský
 Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) – vodouš štíhlý
 Tringa totanus (Linnaeus, 1758) – vodouš rudonohý

Galerie

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Slukovití